Nata, Natá, Ñata  eller Νατά kan syfta på:

Nata (sång) – sång framförd av Aurela Gaçe

Geografi

Botswana 

 Nata, Botswana, ort, Central, 
 Nata Airport

Cypern 

 Nata (by) (Νατά), ort, Eparchía Páfou, 
 Nata (by) (Νατά), Eparchía Páfou,

Indonesien 

 Desa Nata, administrativ by, Nusa Tenggara Barat,

Mexiko 

 Nata, Mexiko, ort, Oaxaca, San Miguel Tequixtepec, 

Robotskapade Botswanaförgreningar
Robotskapade Cypernförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar